Нормальний підпертий рівень (НПР) — найвищий проектний підпертий рівень верхнього б'єфа загати, який можна тривалий час підтримувати в нормальних умовах експлуатації гідротехнічних споруд.

Джерела 
   

Гідрологія